W Polsce 
 Lutom – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Lutom – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Lutom – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Lutom – gromada